Osoby o tym nazwisku:
 Abraham Zapolski – polski urzędnik
 Dominik Zapolski – polski malarz
 Jan Zapolski – katolicki duchowny
 Kazimierz Aleksander Zapolski – polski urzędnik
 Stanisław Zapolski – polski urzędnik
 Zygmunt Zapolski – polski urzędnik

Inne:
 Jam Zapolski – miasteczko w obwodzie pskowskim Rosji